La stagione 1995 dell'International Formula 3000 fu disputata su 8 gare corse tra il 7 maggio e il 15 ottobre.  Fu l'ultima stagione in cui i partecipanti poterono usare telai, motori e pneumatici differenti. Nella gara finale della stagione il pilota Marco Campos morì in un incidente. Questa è l'unico decesso avvenuto in manifestazioni sportive nella storia della F3000 Internazionale.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Classifica

Risultati completi

R13=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato NT=senza tempo in qualifica DIS(18)=squalificato dopo essere giunto 18º (11)=posto acquisito dopo le qualifiche 14E=posto in griglia ma partito dal fondo griglia

Note

 11
International